Aiguilles Rouges steht für:

 Aiguilles Rouges, Gebirgszug in den Savoyer Voralpen, Frankreich
 Aiguilles Rouges d’Arolla, Berg im Wallis, Schweiz
 Les aiguilles rouges, französischer Film von Jean-François Davy (2006)